A láthatatlan ember (1897) H. G. Wells regénye
 A láthatatlan ember (1933) James Whale filmje
 A láthatatlan ember (1984) Alekszandr Nyikolajevics Zaharov filmje (szovjet)
 A láthatatlan ember (2020) Leigh Whannell filmje
 A láthatatlan ember (1902) Gárdonyi Géza „Láthatatlan ember” c. regénye, 1975 utáni írásmóddal 
 A láthatatlan ember televíziós sorozat